Behbahān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Behbahān (kommunhuvudort i Iran), Khuzestan, 
 Shahrestān-e Behbahān, kommun, Khuzestan, 

Robotskapade Iranförgreningar